Asunden heißt:
Asunden (Gotland), Insel an der Nordostküste Gotlands

Siehe auch:
Åsunden